Волосовичский сельсовет () — административная единица на территории Лепельского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр — деревня Новые Волосовичи.

География 
Озёра: Турицкое и др.

Состав 
Волосовичский сельсовет включает 24 населённых пункта:
 Большие Торонковичи — деревня.
 Веселово — деревня.
 Волотовки — деревня.
 Григоровичи — деревня.
 Двор Торонковичи — деревня.
 Заглинники — деревня.
 Калиновка — деревня.
 Каминщина — деревня.
 Ковалевичи — деревня.
 Кострица — деревня.
 Костюковщина — деревня.
 Краснолучка — деревня.
 Липки — деревня.
 Лутчино — деревня.
 Ляховичи — деревня.
 Малые Торонковичи — деревня.
 Новые Волосовичи — деревня.
 Пахомлевичи — деревня.
 Слободка — деревня.
 Слядневичи-1 — деревня.
 Слядневичи-2 — деревня.
 Стайск — деревня.
 Старые Волосовичи — деревня.
 Турица — деревня.

Примечания

См. также 
 Лепельский район

Ссылки 
 Лепельский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Лепельского района